Финал Кубка Либертадорес 2021 — футбольный матч, по результатам которого определился победитель Кубка Либертадорес 2021, 62-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ.

Решающая игра состоялась на стадионе «Сентенарио» в столице Уругвая Монтевидео. За неделю до этого матча на том же стадионе прошёл финал Южноамериканского кубка между двумя другими бразильскими командами — «Атлетико Паранаэнсе» и «Ред Булл Брагантино».

В финале второй год подряд сыграли две бразильские команды — действующий победитель «Палмейрас» и предыдущий обладатель трофея «Фламенго». Это был четвёртый полностью бразильский финал, а также пятый финал с участием команд из одной страны.

Перед плей-офф «Палмейрас» и «Фламенго» заняли второе и пятое места посева соответственно, и в первых двух стадиях проводили ответные матчи дома. Команды сражались за свою третью победу в турнире. Однако для «Палмейраса» данный финал был шестым, тогда как «Фламенго» в обоих своих финальных матчах оказывался победителем. Победителем стал «Палмейрас», обыгравший соперника 2:1 в дополнительное время (в основное время команды сыграли вничью 1:1).

Дорога к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 
 CONMEBOL Libertadores 2021, КОНМЕБОЛ

Кубок Либертадорес 2021
Футбол в Южной Америке в 2021 году
2021
Кубок Либертадорес 2021
Кубок Либертадорес 2021
События 27 ноября
Ноябрь 2021 года